Super League är en proffsliga för rugby league. Serien omfattar tolv lag, av dess är (2022) tio från Storbritannien och två från Frankrike. 
 

Rugby